Cabin Creek Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cabin Creek Peak (Idaho)	
 Cabin Creek Peak (Wyoming)